Порбандар:

 Порбандар — индийский город, столица одноимённого округа штата Гуджарат.
 Порбандар — округ в индийском штате Гуджарат,